Кубок Митропы 1965 — 24-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие пять команд из Австрии, Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал венгерский клуб «Вашаш», который в финале обыграл итальянскую «Фиорентину» со счётом 1:0. Третье место занял чехословацкий клуб «Спарта».

Квалификационный раунд 

|}

Полуфиналы 

|}

Матч за третье место 

|}

Финал 

|}

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1965 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1965 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1965
Футбол в Европе в 1965 году